Colégio dos Jesuítas (Funchal) - na Madeira
Colégio dos Jesuítas da Horta - nos Açores
Colégio dos Jesuítas (Portimão) - no Algarve
Colégio dos Jesuítas (Rio de Janeiro) - no Brasil
Colégio dos Jesuítas (Salvador) - no Brasil
Universidade de Évora, instalada no antigo Colégio dos Jesuítas daquela cidade

Desambiguação